Gatewood steht für:

 Gatewood (Georgia), ein Ort im Sumter County (Georgia), im US-Bundesstaat Georgia
 Gatewood (Kentucky), ein Ort im Daviess County (Kentucky), im US-Bundesstaat Kentucky

Gatewood ist der Familienname folgender Personen:

 James Gatewood (1971–2016), US-amerikanischer Basketballspieler
 Yusuf Gatewood (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler